Powerade bezeichnet:
 eine Getränkemarke der Coca-Cola Company, siehe Liste der Getränkemarken der Coca-Cola Company im deutschsprachigen Raum
 eine italienische Artischockenart